Такаминэ ( — японская фамилия, в буквальном переводе значит «высокий утёс».

 Такаминэ, Хидэко (1924—2010) — японская актриса.
 Такаминэ, Миэко (1918—1990) — японская актриса.